Sveriges Anställningslösas Landsorganisation, SALO, är en intresseorganisation för personer som står utanför arbetsmarknaden. Riksordförande är Henrik Lund. Föreningen bildades i december 2004 då initiativtagarna ansåg att LO inte förde denna grupps talan i tillräcklig utsträckning. SALO riktar sig till den som är arbetslös, sjukskriven, förtidspensionär, studerande, deltidsarbetande, visstidsarbetande, det vill säga alla som på hel- eller deltid står utanför arbetsmarknaden.

SALO arbetar på individnivå med stödjande insatser i individens kontakter med myndigheter och liknande för att hävda dennes rättigheter. Dessutom arbetar SALO med opinionsarbete på riksplanet för att föra upp anställningslösas problem på den politiska agendan.

Externa länkar
 Officiell webbplats

Organisationer bildade 2004
Intresseorganisationer i Sverige